Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 1980 rozgrywane były od maja 1978r. do lutego 1980 r. Reprezentacja Włoch, jako gospodarz turnieju, automatycznie otrzymała prawo do gry w finałach.

31 zespoły podzielono na 7 grup (3 grupy po 5 drużyn i 4 grupy po 4 drużyn), do finałów awansowały najlepsze drużyny z każdej grupy. Albania wraz z Liechtensteinem odmówiły udziału w eliminacjach.

Runda kwalifikacyjna została rozlosowana 30 listopada 1977r. w Rzymie.

Legenda 

 Lp. - pozycja
 Pkt - liczba punktów
 M - liczba meczów
 Z - zwycięstwo
 R - remis
 P - porażki
 Br+ - bramki strzelone
 Br- - bramki stracone
 +/- - różnica bramek
 (A) - awans do Mistrzostw Europy

Grupy

Grupa 1 

Źródło:

Grupa 2 

Źródło:

Grupa 3 

Źródło:

Grupa 4 

Źródło:

Grupa 5 

Źródło:

Grupa 6 

Źródło:

Grupa 7 

Źródło:

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1980
1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej